Benvenuto est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur chilien de tennis
Pietro Benvenuto degli Ordini (1448-1483), architecte italien
Pietro Benvenuto (1769-1844), peintre italien

Prénom
Benvenuto Cellini (1500-1571), sculpteur et musicien italien
Benvenuto da Imola (c. 1338-1390), maître grammairien italien
Benvenuto Tisi (1481-1559), peintre maniériste italien

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom